Pierwszy rząd Helle Thorning-Schmidt – rząd Danii w latach 2011–2014
 Drugi rząd Helle Thorning-Schmidt – rząd Danii w latach 2014–2015